Miejscowości w USA:
 East Lake – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Pinellas
Gminy w USA:
 East Lake (ang. East Lake Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Dare